Олли Салменсуу (, род. 9 октября 1978) — финский шахматист, международный мастер.

Чемпион Финляндии 1999 г. Серебряный призер чемпионатов Финляндии 1998, 2001, 2002 гг. (в 2002 г. разделил 1—2 места с М. Карттуненом, но уступил звание чемпиона по дополнительным показателям). Бронзовый призер чемпионата Финляндии 2003 г.

В составе сборной Финляндии участник шахматных олимпиад 1998 и 2000 гг., командных первенств Европы 1999 и 2001 гг.

Победитель международного юношеского турнира в Таллине (1996 г.). Победитель международного турнира в Хельсинки (2002 г.).

Неоднократный участник молодежных, юношеских и юниорских соревнований европейского и мирового уровня.

Представлял Финляндию на чемпионате Европы 2000 г.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии О. Салменсуу в базе Chessgames
 Личная карточка О. Салменсуу на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам